Lotta steht für:

 Lotta, deutsche antifaschistische Zeitschrift
 Lotta (Vorname), weiblicher Vorname
 Lotta (Fernsehserie), schwedische Fernsehserie (1995)
 Lotta (Filmreihe), deutsche Fernsehfilmreihe (seit 2010)
 Lotta (Tuloma), Quellfluss der Tuloma in Finnland und Russland

Siehe auch:
 Lottabewegung
 Lotta Continua
 Charlotte
 Lhotta
 Lotte
 Lotti